Ранчо Есмералда има више значења:

 Ранчо Есмералда (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Есмералда (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Есмералда, Асз (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику